Garam Masala (Hindi गरम मसाला) steht für:
 Garam Masala, eine Gewürzmischung

indische Filme:
 Garam Masala (1972), Hindi-Film von Aspi
 Garam Masala (1985), Telugu-Film von Gopal Nandori
 Garam Masala (1993), marathischer Film von Vijaykumar
 Garam Masala (2005), Hindi-Film von Priyadarshan